Jim McManus o James McManus possono riferirsi a:

Jim McManus – attore britannico
James McManus (n. 1936) – giocatore di baseball statunitense
Jim McManus (n. 1940) – tennista statunitense
James McManus (n. 1951) – giocatore di poker e scrittore statunitense
James McManus (n. 1986) – rugbista scozzese